Les Moutiers est l'ancien nom des Moutiers-en-Retz et compose le nom de différentes communes françaises : 

 Les Moutiers-en-Auge, dans le département du Calvados, en région Normandie ;
 Les Moutiers-en-Cinglais, dans le département du Calvados, en région Normandie ;
 Les Moutiers-en-Retz, anciennement Les Moutiers, dans le département français de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire ;
 Les Moutiers-Hubert, dans le département du Calvados, en région Normandie.

Articles connexes 
Différentes communes françaises portent un nom approchant : 
 
  (également un patronyme). 
 Mouthier-Haute-Pierre, dans le Doubs.
 Mouthiers-sur-Boëme, en Charente.